Chlmec může označovat místo na Slovensku:
 Chlmec – obec v okrese Humenné
 Kráľovský Chlmec – obec v okrese Trebišov
 Považský Chlmec – městská část Žiliny
 Tunel Považský Chlmec – tunel na slovenské dálnici D3

Podobné názvy 
 Chlumec
 Chlum